Roger Pratt – architetto inglese
Roger Pratt – direttore della fotografia inglese